Влади́мир Некра́сов:
 Некрасов, Владимир Афанасьевич (1892—1987) — кандидат богословия, доцент Ленинградской духовной академии.
 Некрасов, Владимир Ильич (род. 1961) — бывший владелец фирмы «Арбат Престиж», коллекционер.
 Некрасов, Владимир Моисеевич (псевдоним В. Волженин; 1886—1942) — русский советский писатель-сатирик и поэт-песенник.
 Некрасов, Владимир Петрович (1922—1993) — Герой Советского Союза.
 Некрасов, Владимир Филиппович (1931—2023) — российский историк, генерал-майор, главный редактор энциклопедии «МВД России».